PhpWiki est un moteur de wiki basé sur PHP. En décembre 1999, PhpWiki était le premier moteur de wiki disponible au public et basé sur PHP.

Créé par Steve Wainstead comme une copie de "WikiWikiWeb" de la société c2.com, il a été amélioré par Arno Hollosi en 2000 avec la capacité de sauvegarder les pages sur une base de données MySQL. À partir de là, le développement des fonctionnalités s'est accéléré.

Plus tard, c'est Jeff Dairiki qui a significativement contribué au projet qu'il a dirigé pendant plusieurs années. À présent le logiciel est maintenu par Marc-Etienne Vargenau via la plateforme SourceForge.net.

Versions 

La version 1.4.0 de PhpWiki implémente la version 1.0 de la syntaxe Wikicréole, y compris les additions. Les tables avec la syntaxe Mediawiki sont également supportées. PhpWiki 1.4.0 est compatible avec PHP 4 et PHP 5. C'est la dernière version compatible avec PHP 4.

Les versions 1.5.x sont compatibles avec PHP 5.3, 5.4 et 5.5. Le code est généré en HTML5 et CSS3.

La version 1.6.0 est compatible de PHP 5.3.3 à PHP 8.0. Le code est généré en HTML5 et CSS3 avec les rôles
ARIA.

La version 1.6.1 ajoute la compatibilité avec PHP 8.1.

Liens externes 
  PhpWiki sur SourceForge
  Notes de version

Moteur de wiki
Logiciel écrit en PHP
Logiciel libre sous licence GPL